Sucha Wieś – wieś w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Raczki
 Sucha Wieś – część miasta Radomsko